Amancio hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Amancio (nombre).

Lugares
Amancio (Cuba), municipio de la provincia Las Tunas.